

Фамилия 
Бруберг () — шведская фамилия:
  (1925—2005) — шведский учёный-механик.
 Бруберг, Гуннар (род. 1942) — шведский историк.
  (1923—2003) — шведский актёр и режиссёр.
  (1940—1991) — шведский певец.
 Бруберг, Массе, он же Emperor Magus Caligula (род. 1973) — шведский музыкант.
  (род. 1940) — шведский музыкант.
  (1825—1887) — шведский врач, историк медицины.

Топонимы 
 Бруберг (Broberg) — квартал в шведском городе Сёдерхамн.

Другое 
 Бруберг — шведский клуб по хоккею с мячом из Сёдерхамна, назван по одноимённому кварталу города.